Ба́лтойи-Во́ке (, устар. ) — город  в Шальчининкском районе Вильнюсского уезда Литвы. Расположен в 30 км к западу от Шальчининкая.

История 
В 1958 году Балтойи-Воке получил статус посёлка городского типа.
Близ города производилась добыча торфа.

Население 
2008 год — 1074 чел.; 2013 год — 1061 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт староства Балтойи-Воке

Города Литвы
Шальчининкский район